Vasvár beschreibt:

die ungarische Kleinstadt, siehe Vasvár
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Vasvár
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Vasvár